Елена Ивановна Таранова (род. , Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанская спортсменка, стрелок-паралимпиец (пулевая стрельба), серебряная призёрка Паралимпиады 2000 года, бронзовая призёрка Паралимпиады 2004 года, участница Паралимпийских игр 2008, Паралимпийских игр 2012, Паралимпийских игр 2016 и Паралимпийских игр 2020, обладатель Кубка мира 2010, 2011 и 2015 гг., бронзовая призёрка чемпионата мира (2014), чемпионка Европы (2013). Член клуба «Нефтчи». Первая в 2011 году в мировом рейтинге в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, в 2012 — 4-я.

Биография

Ранние годы. Начало спортивной карьеры 
Родилась Елена Таранова в Баку 23 августа 1961 года. В детстве занималась лёгкой атлетикой и волейболом. В 15 лет заболела миелитом и вынуждена была оставить спорт.

Вернулась в спорт в 1999 году уже в качестве паралимпийца. Узнав, что в Национальном паралимпийском комитете открылась секция пулевой стрельбы, записалась в неё. Заслуженный тренер Азербайджанской Республики Владимир Лунев за 1,5 года подготовил её к Паралимпиаде в Сиднее, где Таранова завоевала серебро в стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди женщин, а в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди женщин стала восьмой.

В 2002 году участвовала на чемпионате мира, который проходил в Корее, где была пятой в стрельбе из пневматического оружия.

На чемпионате Европы 2001 года заняла второе место в стрельбе из произвольного пистолета с 50 метров и завоевала «бронзу» на «пневматике», завоевав лицензию на Паралимпийские игры 2004. Там же она заняла третье место в стрельбе  в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Через год на чемпионате Европы в польском городе Вроцлав Таранова также заняла третье место.

В 2008 году за вклад в развитие спорта в Азербайджане Таранова в соответствии с распоряжением президента Азербайджана была награждена медалью «Прогресс».

2010-е 
В мае 2010 года выиграла золото на Кубке мира во французском Вулмеранже в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, в июле же на чемпионате мира в Загребе стала 8-й.

В октябре 2011 года выиграла две золотые медали на Кубке мира в Коламбусе, получив лицензии на летние Паралимпийские игры 2012, которые прошли в Лондоне. На этих играх Таранова в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м заняла 7-е место.

В 2013 году на чемпионате Европы, проходившем в Аликанте, Елена Таранова заняла третье место в командном зачёте в стрельбе из произвольного пистолета на 50 м, а в стрельбе из пневматического пистолета на 10м завоевала первое место ,  обновив мировой рекорд и рекорд Европы.

В марте 2014 года Таранова с результатом в 194,5 очков заняла второе место в стрельбе на 10 м из пневматического пистолета. В июле этого же года сборная Азербайджана, в составе которой была и Таранова, заняла третье место в стрельбе на 50 метров на чемпионате мира в городе Зуль в Германии.

В 2016 году за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане Таранова в соответствии с распоряжением президента Азербайджана была награждена «Почётным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

На Паралимпийских играх 2016 Таранова в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров заняла четвёртое место.

2020-е 
На Паралимпийских играх 2020 в Токио Таранова в стрельбе на 10 м с 538 очками заняла 16-е место среди 18 участников и не вышла в финал. В стрельбе же на 25 м она с 516 очками стал 29-й среди 30 спортсменов и также не пробилась в финал.

Источники 

Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Парализованные
Стрелки Азербайджана
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2000
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2004
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2008
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2012
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Паралимпийских играх 2020 года